Козярский — фамилия:
 Козярский, Богдан Иванович (род. 1931) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Козярский, Виталий Анатольевич (род. 1972) — российский адвокат.
 Козярский, Владимир Васильевич (1929—1991) — бригадир колхоза «Украина», Герой Социалистического Труда.